Hymn pierwszej Jugosławii – hymn państwowy "pierwszej" Jugosławii, tj. Królestwa SHS (1918-1929) i Królestwa Jugosławii (1929-1941/1943/1945)
 Hymn wszechsłowiański – hymn państwowy "drugiej", tj. Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii (1943/1945-1991) i "trzeciej" Jugosławii, tj. Federalnej Republiki Jugosławii (1991/1992-2003).